Almaren – wyspa ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Była położona na środku Wielkiego Jeziora, w miejscu, gdzie mieszało się światło obu Latarni Valarów. Po ukształtowaniu Ardy Valarowie obrali ją sobie za siedzibę. Kiedy Almaren została zniszczona na skutek obalenia Latarni przez Melkora, Valarowie przenieśli się na zachód, do Amanu.

Bibliografia 
 

Geografia i geologia Śródziemia
Fikcyjne wyspy